SML peut désigner :
 le Syndicat des Médecins Libéraux (SML), syndicat polycatégoriel de médecins libéraux en France ;
 le code ISO 4217 de la lire de Saint-Marin, ancienne monnaie de la République de Saint-Marin avant son passage à l'euro ;
 Standard ML, un langage de programmation.
 Sophie-Marie Larrouy

Voir aussi
 SML Marigaux, un fabricant de hautbois créé en 1935.